Camarate bezeichnet:

 Camarate, eine portugiesische Vila und Gemeinde
 Camarate (Rebsorte), eine rote Rebsorte aus Portugal
 Camarate (Film), ein portugiesischer Film